Реале () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Реале, Джованни (1931—2014), итальянский философ.
 Реале, Оронцо (1902—1988), итальянский политик.